Bellerofonte – personaggio della mitologia greca
Bellerofonte – nome proprio di persona italiano maschile
Bellerofonte – tragedia di Euripide
Il Bellerofonte – opera di Josef Mysliveček
Bellerofonte – pianeta extrasolare situato nella costellazione di Pegaso